Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 17 let je od roku 1985 pravidelnou fotbalovou soutěží, kterou pořádá asociace FIFA. Původně byl turnaj pořádán pro hráče do věku šestnácti let, což se změnilo v roce 1991, kdy se mistrovství hrálo v Itálii již s hráči do sedmnácti let.

Jednotlivá mistrovství

Přehled podle zemí

Externí odkazy 
 
 FIFA.com 
 RSSSF – The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1985